Les Gumbaynggirr sont un peuple aborigène d’Australie vivant en Nouvelle-Galles du Sud ;
 le gumbaynggirr est leur langue qui appartient à la famille des langues pama-nyungan.